On the Road Again Tour — четвёртый концертный тур англо-ирландского бой-бэнда One Direction в поддержку четвёртого студийного альбома Four (2014). Тур начался 7 февраля 2015 в Сиднее, Австралия и завершился 31 октября 2015 в Шеффилде, Англия. В настоящее время тур продолжается без Зейна Малика (его последнее выступление было 18 марта в Гонконге), который покинул его из-за стресса, а шесть дней спустя было официально объявлено об уходе Зейна из группы One Direction.

История 
Тур был анонсирован на вечернем австралийском шоу Today. В этом туре группа посетит страны, которые не посещала прежде, кроме России.

19 января 2015 было сообщено, что победительница X Factor 2012 Саманта Джейд станет гостем в австралийской части тура вместе с McBusted.

19 марта 2015 Зейн Малик объявил о своём решении покинуть тур, сославшись на «стресс». В своём заявлении представитель группы сказал следующее: «Зейн испытывает стресс и сейчас он летит обратно в Великобританию, чтобы восстановить силы». Шесть дней спустя, 25 марта, группа официально объявила об уходе Малика из группы, ссылаясь на его решение «жить нормальной жизнью 22-летнего парня», а также было объявлено, что группа продолжит свою деятельность с четырьмя участниками. В своём заявлении они сказали: «Мы действительно опечалены тем, что Зейн ушёл, но мы полностью уважаем его решение. Последние пять лет были невероятными, мы многое прошли вместе, так что мы останемся друзьями. Теперь нас четверо, но мы будем продолжать то, что делаем. И мы с нетерпением ждём, когда приступим к записи нового альбома и увидим фанатов в следующей части нашего мирового тура».

Сет-лист 
 «Clouds»
 «Steal My Girl»
 «Little Black Dress»
 «Where Do Broken Hearts Go»
 «Midnight Memories»
 «Kiss You»
 «Stockholm Syndrome»
 «Fireproof»
 «Ready to Run»
 «Better Than Words»
 «Don’t Forget Where You Belong»
 «Little Things»
 «Night Changes»
 «18»
 «No Control»
 «Drag Me Down»
 «Diana»
 «What Makes You Beautiful»
 «Through The Dark»
 «Girl Almighty»
 «Story of My Life»
 «You & I»
 «Act my age»
 «Little White Lies»
 «Best Song Ever»

Даты концертов

Примечания